Nell'informatica, l'entropia è un indice della casualità di un sistema operativo o di un programma, di crittografia o altro, che necessita di dati casuali. Questa casualità viene spesso generata da fonti hardware (come la variazione del rumore della ventola o dell'HDD). Essi possono essere sia preesistenti, come relativi ad i movimenti del mouse, sia generatori di casualità appositamente forniti. Una mancanza di entropia può avere un impatto negativo su prestazioni e sicurezza. 

Generatori di numeri pseudo-casuali